Heym je priimek več oseb:
 Georg Heym, nemški pesnik (1887-1912)
 Stefan Heym, nemški pisatelj (1913-)